8108 Wieland asteroide della fascia principale

Persone 

 Christoph Martin Wieland – scrittore, poeta, editore e traduttore illuminista tedesco
 Heinrich Otto Wieland – chimico tedesco
 Melchior Wieland – medico e botanico tedesco